Le patronyme flamand Moreels, Morels, Mooreels, Morreels est une variante de Morel avec suffixe -s.

Patronyme 

Manon Moreels (née en 2001), joueuse de volley-ball française ;
Réginald Moreels (né en 1949), homme politique et franc-maçon belge ;
Sammie Moreels (né en 1965), coureur cycliste belge ;

Rue Henri-François Moreels, rue bruxelloise de la commune d'Auderghem.

Patronyme flamand